Вилштет може бити:

 Вилштет (Доња Саксонија), општина у округу Ротенбург (Виме), у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Вилштет (Баден-Виртемберг), општина у округу Ортенау, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.